Калин може да идва от:

 латинското kalen, с което се е именувал първият ден от всеки месец;
 гръцкото καλÒς – хубав, красив, прелестен, изящен.
 дървото калина – малко горско дръвче с ярки червени плодове

Може да се отнася за:
 Калин, българско мъжко име
 Калин, античен поет
 Голям Калин, връх в планина Рила
 Малък Калин, връх в планина Рила
 Калин (язовир), язовир в планина Рила
 Малък Калин (язовир), язовир в планина Рила

Имен ден:
 Цветница - заради дървото калина
 29 юли - св. Калиник - Забележка: Няма пряка етимологична връзка между имената Калин и Калиник.

Мъжки имена
Български имена